Sávoly, Somogy megye
Füleksávoly (szlovákul Šávoľ), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Losonci járás

Történeti földrajz
Sávoly-Keszi, Bulkeszi egykori névalakja, Szerbia
Sávoly puszta, Lekért és Zsemlér puszta között, Nagygyimóthoz közel, Veszprém megye
Sávoly v. Sarvol egykori település Felcsút területén, Fejér megye

lásd még: sávolykötés